Джорджес Н. Чамчум (, род. 16 июля 1946, Нигер) — французский , , .

Биография 
Джорджес Чамчум родился 16 июля 1946 года в Нигере (Западная Африка). С 1965 по 1968гг он проходит обучение во Французской Высшей Школе Кино (CLCF, Conservatoire Libre du Cinéma Français) в Париже, окончив её с отличием. Свой первый фильм он снимает в 1968 году. Все его фильмы социальны и склонны к политике.

Джорджес является режиссёром и продюсером более 35 художественных и документальных фильмов, снятых в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в США. Большинство из них отмечено премиями Академия кинематографических искусств и наук (AMPAS), а также на различных Международных Кинофестивалях (например в Каннах, Берлине, Каире, Москве и так далее).

На протяжении 80-х годов Чамчум является членом жюри на Фестивале Фантастики и Научной фпнтастики в Париже (Le Festival du Film Fantastique et de Science Fiction de Paris), являвшемся ведущим Французским фестивалем в жанре фантастики, научной фантастики и фильмов ужасов. Фестивале, который открыл Стивена Спилберга, Сэма Рэйми, Джо Данте и много других ведущих кинорежиссёров. Член правления кинофестиваля Университета Нотр-Дам (NDU, Notre Dame University), в Ливане.

В дополнение к кинопроизводству, Джорджес Чамчум имеет страсть к фотографии, которая принесла ему несколько премий и его фотографии были изданы в журналах и принадлежат многим знаменитостям в шоу-бизнесе, политическом и финансовом Мире.

Джоржес Чамчум обучался режиссуре в школах в Ливане, Франции и Германии. Отучившись в университете в Уэльсе он продолжил изучать режиссуру в Польше и Франции. Он учился одновременно с Романом Полански и Андреем Тарковском.

Его последняя работа, фильм Абсолютное Зло (Absolute Evil), с Улли Ломмелем в главной роли, была номинирована на Берлинском Кинофестивале. В 2011году он закончил документальный фильм Моя Поездка в Веру (My Journey into Faith), про который он говорит:

«-…мой самым личный фильмом когда-либо снятый, — и я должен был сделать его только для моего собственного удовольствия».

В начале 2012 года закончил фильм Две короткие недели в декабре (Short Two Weeks at Dawn in December), в настоящее время снимая документальный фильм Оставшиеся в живых: Дети войны (Survivors: Children of War), продюсером которого является Джон Рид, который в 2013 году.

Фильмография 
Документальные фильмы

Художественные фильмфы

Видео

Примечания

Ссылки